Die ESL One Cologne 2014 war ein im Rahmen der gamescom 2014 stattfindendes Turnier für das Online-Taktik-Shooter-Computerspiel Counter-Strike: Global Offensive, kurz CS:GO. Gewinner waren die Ninjas in Pyjamas.

Qualifikation und Teilnehmer 
Für die Teilnahme wurden sieben Viertelfinalisten der EMS One Katowice 2014 eingeladen:
  Virtus.pro, Clantag: VP (Gewinner der EMS One Katowice 2014)
  Ninjas in Pyjamas, Clantag: NiP (Finalist der EMS One Katowice 2014)
  Team Dignitas, kurz: Dignitas (Halbfinalist der EMS One Katowice 2014)
  fnatic (Viertelfinalist der EMS One Katowice 2014)
  Team LDLC, kurz: LDLC (Viertelfinalist der EMS One Katowice 2014)
  HellRaisers, Clantag: HR (Viertelfinalist der EMS One Katowice 2014)
  Cloud 9 (Viertelfinalist der EMS One Katowice 2014)

Die weiteren Startplätze wurden in vom 30. Juni bis zum 27. Juli 2014 stattfindenden Qualifikationen an neun weitere Clans vergeben:
  iBUYPOWER, Clantag: iBP (Amerikanischer Qualifikant)
  Vox Eminor, Clantag: VoxE (Ozeanischer Qualifikant)
  MTS GameGod Wolf (Indischer Qualifikant; Ersatz für TEAMGLOBAL)
  London Conspiracy, kurz: LC (Europäischer Qualifikant)
  dAT team (Europäischer Qualifikant)
  Epsilon eSports, kurz Epsilon (Europäischer Qualifikant)
  Titan eSports, kurz Titan (Europäischer Qualifikant)
  Natus Vincere, Clantag: Na'Vi (Europäischer Qualifikant)
  Copenhagen Wolves, kurz: CW (Europäischer Qualifikant)

Line-ups der Teams 

In der folgenden Tabelle sind die Line-ups dargestellt, mit welchen die Teams antraten.

Maps 
Während des Turniers stehen den Teams sieben Maps zur Auswahl, die gespielt werden können. Dabei können im Best-of-One-Modus beide Teams jeweils zwei Maps streichen. Aus den übrigen drei Maps wird zufällig die Map ausgewählt, welche letztendlich gespielt wird. Im Best-of-Three-Modus werden zunächst beide Teams jeweils eine Map streichen. Anschließend wählt jede Seite eine Map, welche beide in den ersten zwei Matches gespielt werden. Eine mögliche Entscheidungsmap wird zufällig unter den drei übrig gebliebenen Maps gewählt. 

Es stehen folgende Maps zur Auswahl:
 de_dust2 (Mapübersicht)
 de_nuke (Mapübersicht)
 de_inferno (Mapübersicht)
 de_mirage (Mapübersicht)
 de_cache (Mapübersicht)
 de_cobblestone (Mapübersicht)
 de_overpass (Mapübersicht)

Auslosung 

Am 1. August wurden die Teams folgendermaßen auf die Gruppen verteilt:

Vorrunde 

Die Vorrundenspiele wurden innerhalb der Gruppen in der Doppelelimination ausgetragen. Der Sieger in der Gewinnerrunde zog als Gruppenerster in das Viertelfinale ein. Der Sieger der Verlierrunde als Gruppenzweiter. Dabei spielte in jeder Gruppe als erstes das Team auf Setzliste 1 gegen das Team auf Setzliste 4 und das Team auf Setzliste 2 gegen das Team auf Setzliste 3 gegeneinander.

Gruppe A 

Im ersten Spiel des Turniers konnten die Ninjas in Pyjamas ihrer Favoritenrolle gegen die Inder von MTS GameGod Wolf trotz Niederlage in einer Pistolenrunden mit 16:7 auf de_dust2 durchsetzen. Eine enttäuschende Leistung zeigte HellRaisers gegen die sicher spielenden Franzosen von Epsilon eSports, welche sich auf de_inferno mit 16:1 durchsetzten. Das Spiel um den Gruppensieg konnte Epsilon eSports für sich entscheiden. Auf de_cobblestone zeigten besonders Fabien „kioShiMa“ Fiey und Gordon „Sf“ Giry hervorragende Leistungen. 

Im Match der beiden Verlierer konnten sich die HellRaisers nach Startschwierigkeiten sicher gegen MTS GameGod Wolf mit 16:4 auf de_mirage durchsetzten. Gegen Ninjas in Pyjamas schied das Team in einem spannenden Spiel auf de_overpass mit einer 11:16-Niederlage aus.

Gruppe B 
Team LDLC konnte sich im Spiel gegen London Conspiracy auf de_nuke nach einer sicheren CT-Hälfte mit 16:2 durchsetzen. Im kurz darauf ausgetragenen Match zwischen Natus Vincere und Copenhagen Wolves konnten die Ukrainer durch eine starke Teamleistung mit 16:6 auf de_inferno gewinnen. Im Spiel der beiden Gewinner setzte sich das Team LDLC in einem ausgeglichenen Spiel auf de_inferno gegen Natus Vincere mit 16:12 durch.

Auf de_cache setzten sich im Verlierrermatch der Gruppe B die Copenhagen Wolves gegen London Conspiracy mit 16:5 durch. Im Spiel um Gruppenplatz zwei setzte sich Natus Vincere in Verlängerung auf de_dust2 durch.

Gruppe C 

In Gruppe C gewann der Sieger der EMS One Katowice 2014 Virtus.pro im ersten Spiel gegen dAT team mit 16:7 auf de_overpass. Mit gleichem Ergebnis schlug fnatic das amerikanische Team iBUYPOWER auf de_cobblestone. Das Spiel der beiden Sieger entschied fnatic auf de_overpass mit 19:16.

Das dAT Team konnte iBUYPOWER auf de_cobblestone wenig entgegensetzen. Die Amerikaner zogen mit 16:6 in das Spiel um den zweiten Gruppenplatz ein. Dort verloren sie gegen Virtus.pro auf de_cache eindeutig mit 2:16.

Gruppe D 

In der Gruppe D konnte sich Team Dignitas mit 16:9 auf de_dust2 gegen Vox Eminor durchsetzen. Diese treffen im Spiel um den Gruppensieg gegen Cloud 9. Die US-amerikaner starteten gegen Titan eSports eine grandiose Aufholjagd. Nachdem das Team rund um Shot-Caller Kory „SEMPHIS“ Friesen rettete sich auf de_dust2 nach einem 4:11-Rückstand auf der Terroristen-Seite in die Verlängerung. Dort glänzte besonders Sniperspezialist Sean „seangares“ Gares. In zweiter Verlängerung konnten Cloud 9 das Spiel entscheiden. Auch das Siegerspiel auf de_mirage wurde erst in der 30. Runde entschieden. Die Amerikaner zogen mit einem 16:14 gegen Team Dignitas als Gruppenerster in die Finalrunde ein.

Das Verlierermatch zwischen Vox Eminor und Titan eSports wurde auf de_nuke ausgetragen. Die Franzosen gewannen dieses Spiel eindeutig mit 16:1. Im folgenden Spiel um Gruppenplatz zwei ging man mit gleichen Ergebnis gegen Team Dignitas auf de_nuke unter.

Finalrunde

Preisgeldverteilung 
Insgesamt werden bei der ESL One Cologne 2014 $250.000 verteilt.

Anmerkungen

Weblinks 
Übersichtsseite der ESL One Cologne 2014 auf csgo.99damage.de
Regelwerk des Turniers (pdf, englisch)

Einzelnachweise 

Electronic Sports League
Messe in Köln
Sportveranstaltung in Köln
E-Sport-Veranstaltung 2014